Muzeum Sportu Żużlowego w Toruniu – byłe muzeum poświęcone historii światowego żużla w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajdowało się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, w centrum handlowym Toruń Plaza, przy ulicy Broniewskiego 90.

Charakterystyka 
Muzeum otwarto 29 czerwca 2017 roku z inicjatywy toruńskich pasjonatów żużla. Na jego ekspozycję stałą składały się m.in. motocykle żużlowe z lat 60. i 70 XX wieku, a także jedyny polski motocykl żużlowy – FIS.

Oprócz ekspozycji stałych, w muzeum organizowane były wystawy fotograficzne, a także spotkania z zawodnikami.

Warto dodać, że było to jedyne w Polsce i trzecie w Europie muzeum „czarnego sportu”.

W 2019 roku muzeum zamknięto.

Zobacz też 
 Toruńska Aleja Sportu Żużlowego
 kultura w Toruniu
 Motoarena Toruń im. Mariana Rosego w Toruniu
 KS Toruń
 Stadion KS Apator im. Mariana Rosego w Toruniu

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Sport w Toruniu
Żużel w Polsce